Az 1982–1983-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 49. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Lech Poznań nyerte az ezüstérmes Widzew Łódź, és a bronzérmes Ruch Chorzów előtt. A Stal Mielec és a Gwardia Warszawa kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1983
Lengyel 1
Lengyel 1